Walter Adrián Luján Samuel (născut Wálter Adrián Luján, pe 23 martie 1978) este un fotbalist argentinian retras din activitate.

Walter Samuel a jucat 56 de meciuri pentru echipa națională de fotbal a Argentinei, marcând cinci goluri. El a reprezentat Argentina la Campionatul Mondial de Fotbal 2002 și la Campionatul Mondial de Fotbal 2010.

Statistici de club

Internațional

Palmares 
Internazionale
Serie A: 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10
Coppa Italia: 2005–06, 2009–10, 2010–11
Supercoppa Italiana: 2005, 2006, 2008, 2010
UEFA Champions League: 2009–10
FIFA Club World Cup: 2010
Roma
Serie A: 2000–01
Supercoppa Italiana: 2001

Boca Juniors
Primera División: 1998 Apertura, 1999 Clausura
Copa Libertadores: 2000

Argentina U-20
FIFA U-20 World Cup: 1997

Individual
Fundașul anului în Serie A: 2010

Note

Legături externe 

Samuel's profile at footballdatabase.com
Guardian statistics 

Nașteri în 1978
Argentinieni în viață
Fotbaliști argentinieni
Fotbaliști internaționali argentinieni
Fundași
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Fotbaliști ai lui Internazionale Milano
Fotbaliști ai lui AS Roma
Fotbaliști ai cluburilor din Argentina
Fotbaliști ai cluburilor din Elveția
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002